Iphis (, ‚kräftig‘) ist ein antiker, griechischer Personenname. Der Name wurde sowohl für Manner als für Frauen verwendet.

Namensträger:
 Iphis (Sohn des Alektor), König von Argos
 Iphis (Argonaut), Sohn des Sthenelos und der Nikippe, ein Argonaut, siehe Nikippe (Tochter des Pelops)
 Iphis (Hirte), der wegen der unerwiderten Liebe zu Anaxarete Selbstmord beging.
 Iphis, ein thebanischer Krieger, der beim Zug der Sieben gegen Theben von Akamas getötet wurde.

Namensträgerinnen:
 Iphis (Tochter des Ligdus), Tochter des Ligdus und der Telethusa
 Iphis (Tochter des Peneios)
 Iphis (Frau des Herakles), Tochter des Thespios und der Megamede, Frau des Herakles und Mutter des Keleustanor
 Iphis, Geliebte des Patroklos, wurde von Achilleus bei der Eroberung von Skyros geraubt, der sie dann Patroklos schenkte.
 Iphis, Name der Tochter des Jiftach in Georg Friedrich Händels Jephtha, siehe Jephtha (Händel)

Sonstiges:
 Iphis, erste Oper von Elena Kats-Chernin
 Iphis et Iante, Komödie von Isaac de Benserade
 Iphis-Fliegenschnäpper, eine Singvogelart